Защи́тенский сельсове́т — сельское поселение в Щигровском районе Курской области. 

Административный центр — село Защитное.

География 
Большинство населённых пунктов Защитенского сельсовета расположены у истока реки Озёренки, притока Рати, деревня Васильково и хутор Мещерские дворы находятся на некотором отдалении от остальных поселений и прилегают к трассе .

История 
В июне 1954 года в состав Защитенского сельсовета были включены населённые пункты упразднённого Вышнеозёрского сельсовета.

В марте 1964 года Защитенский сельсовет был передан в состав вновь образованного Тимского района, но уже в январе 1965 был возвращён в Щигровский район.

26 октября 1965 года были исключены из учётных документов фактически переставшие существовать хутора Васильково и Беседин Защитенского сельсовета. Так же в Защитенском сельсовете были объединены село Вышняя Озёрна, деревня Рышковка и деревня Александровка в село Вышняя Озёрна; деревня Абельяновка и деревня Кукуевка в деревню деревня Кукуевка; село Защитное, хутор Пролетарский, хутор Почтовый и хутор Больничный в село Защитное; село Нижняя Озёрна и хутор Басовский в село Нижняя Озёрна; хутор Весёлый и хутор Белый Колодезь в посёлок Белый колодезь; деревня Коляжная и деревня Набережная в деревню Набережная; деревня Любовка и деревня Быковка в деревню Быковка.

В июне 1969 года из учётных записей был исключён фактически переставший существовать хутор Садовый Защитенского сельсовета.

В апреле 1978 года были исключены из учётных записей фактически переставшие существовать хутор Липовец и посёлок Большой Лог Защитенского сельсовета.

26 января 1987 года из учётных документов был исключён посёлок Галичи Защитенского сельсовета, фактически переставший существовать.

Защитенский сельсовет получил статус сельского поселения в соответствии с законом Курской области №48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 14 октября 2004 года.

Транспорт 
По территории Защитенского сельсовета через хутор Мещерские дворы проходит трасса  (). Остальные населённые пункты Защитенского сельсовета связаны с трассой А144, а также с Титовским, Мелехинским, Крутовским и Охочевским сельсоветами автомобильными дорогами с твёрдым покрытием. Осуществляется пригородное автобусное сообщение с городом Щигры.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Муниципальные образования Щигровского района
Сельские поселения Курской области